Jannik Sinner era il detentore del titolo ma si è ritirato in semifinale contro Holger Rune.

In finale Marc-Andrea Hüsler ha sconfitto Holger Rune con il punteggio di 6-4, 7-68.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Jannik Sinner (semifinale, ritirato)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Lorenzo Musetti (semifinale)

  Holger Rune (finale) 
  Nikoloz Basilašvili (primo turno) 
  Jack Draper (ritirato) 
  Oscar Otte (secondo turno)

Wildcard 

  Dimitar Kuzmanov (primo turno)
  Aleksandar Lazarov (secondo turno)

  Stan Wawrinka (ritirato)

Qualificati 

  Ugo Humbert (secondo turno)
  Jan-Lennard Struff (quarti di finale)

  Geoffrey Blancaneaux (primo turno) 
  Dragoș Nicolae Mădăraș (primo turno)

Lucky loser 

  Mirza Bašić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sofia Open 2022